

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Łąkociny – przysiółek wsi Jędrzychówek w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Przemków 
 Łąkociny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Inne 
 Łąkociny – przystanek kolejowy